Кубок ірландської ліги 2004 — 31-й розіграш Кубка ірландської ліги. Переможцем вперше став Лонгфорд Таун.

Календар

Груповий раунд

Група A 

|valign="top"|

Група B 

|valign="top"|

Група C 

|valign="top"|

Група D 

|valign="top"|

Група E 

|valign="top"|

Група F 

|valign="top"|

Група G 

|valign="top"|

Група H 

|valign="top"|

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|14 червня 2004

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|15 червня 2004

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|28 червня 2004

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|6 липня 2004

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|20 липня 2004

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок ірландської ліги на rsssf  

2004
2004 у футболі
2004 в Ірландії